Устюжанинов — фамилия; имеет женскую форму Устюжанинова. Известные носители:
 Устюжанинов, Анатолий Иванович (1934—2008) — советский и российский актёр.
 Устюжанинов, Дмитрий Юрьевич (род. 1962) — советский футболист.

 Устюжанинова, Екатерина Дмитриевна (род. 1988) — российская спортсменка (пауэрлифтинг).